A Ilha – film del 1963 diretto da Walter Hugo Khouri
A Ilha – documentario del 1985
A Ilha – cortometraggio del 1990 diretto da Joaquim Leitão
A Ilha – documentario del 2013 diretto da Ricardo Aibéo, Mateus Moura